Osoby:
 Samuel Kmicic − strażnik wielki litewski, pierwowzór bohatera Potopu
 Andrzej Kmicic − postać z powieści Potop Henryka Sienkiewicza
 Franciszek Paszek ps. Kmicic − porucznik Armii Krajowej, dowódca oddziału partyzanckiego − 7 kompanii 3 batalionu 1 PSP AK
 Stanisław Nakoniecznikoff-Klukowski  ps. Kmicic − komendant główny Narodowych Sił Zbrojnych
Inne:
 Kmicic – marka piwa produkowana w częstochowskim Browarze Kmicic
 SS Kmicic – nazwa statków pod polską banderą, których armatorem było przedsiębiorstwo Polskarob
 TLK Kmicic – pociąg pospieszny TLK